Битва при Сланкамене () — сражения состоявшееся около местечка Сланкамен (сейчас Воеводина, Сербия) 19 августа 1691 года между Османской империей и объединенными силами Священной Римской империи. Османская армия была наголову разбита, а великий визирь Фазыл Мустафа-паша был убит шальной пулей. Его солдаты беспорядочно отступили к Белграду, бросив свою артиллерию и армейскую казну.

Предыстория 
В 1680-е годы османы потерпели ряд поражений, наиболее значительными из которых были: разгром под Веной в 1683 году, потеря Белграда, который был захвачен в 1688 году Максимилианом II Баварским и потеря Боснии, которая также была освобождена Максимилианом II Баварским в 1689 году.

Однако с началом войны Аугсбургской лиги с Францией, Габсбургская держава была вынуждена ослабить свои позиция на Балканах, что привело к восстановлению османских сил. Значительные силы австрийцев были переброшены на французский фронт, что позволило великому визирю Кёпрюлю Фазыл Мустафа-паше продолжить войну и отвоевать Белград и всю территорию сегодняшней Сербии.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Османской империи
Сражения Священной Римской империи
Сражения в Сербии
Сражения XVII века
События 19 августа
Конфликты 1691 года
Великая Турецкая война
Сражения 1691 года